Константин Иванович Бондаренко: Бондаренко, Константин Иванович (1892—1942) — советский художник-постановщик.
 Бондаренко, Константин Иванович (1927 — ?) — советский футболист.